Кубок мира по международным шашкам — соревнование, проводимое под эгидой Всемирной федерации шашек (ФМЖД). Проводится с 2011 года и представляет собой систему турниров международного уровня — этапов Кубка мира. На каждом этапе участники набирают очки, идущие в общий зачёт Кубка мира. В 2011—2014 годах в конце каждого года на основании набранных очков лучшие игроки получали право на участие в финальном турнире. С 2015 года ежегодно в декабре подводятся итоги Кубка мира и проводится награждение победителей.

С 2018 года женщины участвуют только или в зачёте среди женщин или в общем зачёте (для участия в общем зачёте необходимо заявить об этом перед первым турниром года). При участии в общем зачёте они не участвуют в зачёте среди женщин. Результаты женщин, участвующих в зачёте среди женщин не влияют на распределение очков в общем зачёте (например, если женщина заняла 5 место в общем зачёте, то мужчина занявший 6 место получит очки за 5 место). Итоги Кубка мира подводятся после окончания последнего этапа текущего года, при подсчёте очков учитываются только 4 лучших результата, показанные на этапах Кубка мира за последние 2 года.

Статус турнира 

С 2015 года каждый этап имеет статус от одной до семи звёзд. Количество звезд зависит от призового фонда:

Одна звезда — минимум 2 000 €

Три звезды — минимум 5 000 €
	  	
Пять звёзд — минимум 10 000 €

Семь звёзд — минимум 30 000 €

С 2021 года каждый этап имеет статус от трёх до девяти звёзд.

Три звезды — минимум 6 000 €

Пять звёзд — минимум 10 000 €

Семь звёзд — минимум 20 000 €

Девять звёзд — минимум 30 000 €

Подсчёт очков 

За каждый турнир игрок получает очки, которые идут в общий зачёт Кубка мира. Очки вычисляются по формуле:
, где

N — очки, которые идут в общий зачёт Кубка мира

A — очки, набранные в турнире

B — бонусные очки за места в первой десятке турнира: I место — 100 очков, II — 70, III — 50, IV — 40, V — 35, VI — 30, VII — 26, VIII −24, IX — 22, X — 20

k — коэффициент статуса турнира: 1 звезда К=1, 3 звезды К=3, 5 звёзд К=5, 7 звёзд К=10

С 2018 года формула подсчёта изменилась: A•k + В = N

Определение победителей 
Классификация в Кубке мира проводится в общей категории (мужчины + женщины) и среди женщин.

В Интерконтинентальном кубке проводится классификация (основанная на очках набранных на этапах Кубка мира) среди мужчин с рейтингом ниже 2200 и среди женщин с рейтингом ниже 2050.

Итоги подводятся после окончания последнего этапа текущего года, при подсчёте очков учитываются только 4 лучших результата, показанные на этапах Кубка мира за последние 24 месяца.

Места определяются по наибольшему количеству набранных очков. При равенстве очков используются дополнительные критерии:

 Количество первых мест
 Количество вторых мест
 Количество третьих мест
 Лучший результат в последнем турнире
 Количество выигранных партий

Призёры

Женщины

Интерконтинентальный кубок

Женщины

Таблица этапов Кубка мира

Примечания

Ссылки 
 Правила проведения и результаты этапов Кубка мира на сайте ФМЖД 
 Итоговое положение в 2015 году 
 Итоговое положение в 2016 году 
 Кубок мира по международным шашкам на Едином шашечном сайте
 Кубок мира по международным шашкам сайте ФМЖД

Соревнования по международным шашкам